Le siège de Pondichéry peut faire référence à plusieurs sièges de la ville indienne de Pondichéry : 
 le Siège de Pondichéry (1748), en 1748 pendant la première guerre carnatique, dans le cadre de la guerre de Succession d'Autriche ;
 le Siège de Pondichéry (1760-1761), en 1760 pendant la troisième guerre carnatique, dans le cadre de la guerre de Sept Ans ;
 le Siège de Pondichéry (1778), en 1778 pendant la guerre d'indépendance des États-Unis.
 le Siège de Pondichéry (1793), en 1793 pendant les guerres de la première Coalition.

Voir aussi 
 Bataille de Pondichéry

Homonymie de sièges